Zago – cognome italiano
Cinema e teatro
Emilio Zago (1852-1929), attore dialettale veneziano
Giuseppe Zago (1881-1947), attore teatrale, figlio di Emilio Zago

Arte
Santo Zago (XVI secolo), pittore

Religione
Marcello Zago (1932-2001), arcivescovo cattolico italiano.

Sport
Antônio Carlos Zago (1969-), calciatore brasiliano
Alvise Zago (1969-), calciatore del Torino

Altro
Zigo Zago, nome italiano di Lowly Worm, personaggio di fantasia creato da Richard Scarry